Ел Чиспеадеро има више значења:

 Ел Чиспеадеро, Авикар де Оксиденте (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чиспеадеро, Ел Чиспеадеро де Ариба (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику